De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht is een universitaire, christelijke studentenvereniging in Utrecht. De vereniging is opgericht op 18 april 1950 en op 19 april 2000 heropgericht, en heeft ongeveer 80 leden. Leden studeren aan een universiteit (voornamelijk aan de Universiteit Utrecht) en aanvaarden het doel en de grondslag van de vereniging. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het universele studentenleven in verbondenheid met Gods woord. De VGSU voert als zinspreuk 'Deo Servire Vera Libertas', God dienen is ware vrijheid.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis
Voor de Tweede Wereldoorlog was er één vereniging voor gereformeerde studenten, de Societas Studiosorum Reformatorum (SSR). De bredere samenwerking tijdens de oorlog leidde tot nieuwe inzichten met betrekking tot de interkerkelijkheid van de SSR. Ook vond aan het eind van de oorlog de vrijmaking plaats. Er ontstonden binnen de SSR een aantal stromingen waarbij een van de stromingen, vooral van studenten die mee waren gegaan met de vrijmaking, sterk beklemtoonde dat er een reformatie moest plaatsvinden op alle terreinen van het leven, dus ook het studentenleven. Concreet hield dit in dat er geen samenwerking meer mogelijk was met mensen die anders dachten dan zijzelf.

Ontstaan
In 1947 is een groot gedeelte van de SSRU lid van een vrijgemaakte kerk. Er heerst echter grote verdeeldheid jegens de interkerkelijkheid van de SSRU. Een lid dat door het bestuur van de SSRU is gemaand te vertrekken wegens een harde opstelling in deze discussie komt in contact met een aantal studenten die in Utrecht wonen maar lid zijn van de al eerder vrijgemaakte FQI (Kampen). Op 18 april 1950 wordt door deze studenten een vrijgemaakte vereniging opgericht onder de naam 'Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht'. In de eerste jaren na de oprichting worden er contacten aan gegaan met verwante verenigingen waaronder VGS 'Hendrik de Cock' (1946 - Groningen), VGSR (1950 - Rotterdam), VGSL 'Franciscus Gomarus' (1957 - Leiden) en VGSD (1961 - Delft). In 1951 wordt er ter herkenning een VGSU-fluitsignaal ingevoerd, waarvan de melodie later aan de basis stond van de VGSU-hymne. In 1952 komt er het Album Societatis en in 1953 is er de eerste novitiaatscommissie.

1960-1990
Het verenigingsleven in de jaren zestig wordt gekenmerkt door discussie over de kerkelijke breuk in 1967/68 (naar aanleiding van de open brief). Tevens kreeg de VGSU in 1967 haar eerste sociëteit in een werfkelder aan de Oudegracht en in 1968 wordt de hymne gecomponeerd. Gevoed door de algehele sfeer in de samenleving, komt er in de jaren zeventig meer aandacht voor het individu. Studentikoziteit wordt niet meer gewaardeerd, mores en tradities sneuvelen en het novitiaat wordt gehouden op 'voet van gelijkheid'. Vanaf de jaren tachtig vindt er weer een heroriëntatie plaats op het wezen van de VGSU, waarbij kwesties die speelden ten tijde van de oprichting worden bediscussieerd vanuit de problematiek van de jaren tachtig. Dit betekende onder andere een oriëntatie op het kerkgebonden lidmaatschap, uitmondend in verschillende voorstellen tot instelling van het gastlidmaatschap voor hen die niet lid zijn van een vrijgemaakte kerk. Ook worden allerlei in de jaren zeventig overboord gezette gebruiken hersteld.

Openheid en openstelling
De langgekoesterde wens naar meer openheid wordt midden jaren negentig vervuld door contacten met verschillende interkerkelijke christelijke studentenorganisaties. In het najaar van 1996 wordt door vijf verschillende christelijk studentenverenigingen in Utrecht (E.S.V. Ichthus Utrecht, S.S.R.-N.U., C.S.F.R. Sola Scriptura, NSU en VGSU) de Federatie BroederOverleg Christelijke Studenten (kortweg BOCS) opgericht. Een andere belangrijke stap is het aanvragen van het proeflidmaatschap van de International Fellowship of Evangelical Students (kortweg IFES). Na een korte tijd als proeflid te hebben doorgebracht, werd de vereniging in 2000 volwaardig lid van IFES.

Op 14 januari 1999 werd een van de belangrijkste besluiten uit de geschiedenis van de VGSU genomen. Na een voorbereidingstraject van een aantal jaren een voorstel tot opheffing en heroprichting van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. De oude VGSU werd op 19 april 2000 opgeheven (een dag na het vijftigjarig bestaan) en de nieuwe VGSU werd opgericht. Daarmee ging de VGSU verder als een algemeen gereformeerde vereniging waar eenieder lid van kon worden die aan de kerkeis voldeed. In 2006 werd ook die kerkeis losgelaten en werd het lidmaatschap opengesteld voor eenieder die lid is van een christelijke kerk en actief wil bijdragen aan het gereformeerde karakter van de vereniging zoals in grondslag en doel omschreven.

Doel en grondslag
Het doel van de VGSU is het bevorderen van het universele studentenleven in daadwerkelijke gebondenheid aan Gods Woord. De vereniging laat zich in het verwezenlijken van haar doel leiden door het woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid die daarop gegrond zijn.

Organisatie
De VGSU wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit een praeses, ab-actis, fiscus, vice-praeses en assessor. Veel organisatorische zaken worden uitgevoerd door commissies, waarvan de vereniging er ruim dertig heeft.

Activiteiten
Iedere donderdag organiseert de VGSU een activiteit (vaak voorafgegaan door een maaltijd), waarna de leden te vinden zijn in de werfkelder van studentenvereniging S.S.R.-N.U..

Lezingen
De VGSU organiseert ongeveer zeven lezingen per jaar. Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld waarin bij voorkeur het raakvlak tussen geloof en wetenschap aan bod komt. Onderwerpen die in de recente jaren aan bod zijn gekomen zijn "Machtsstrijd in Rusland", "Erasmus en Luther;
de invloed van het humanisme op de reformatie" en "The Influence of Ideas and the Responsibility of Intellectuals" door Theodore Dalrymple. Ook wordt er af en toe een lezing gezamenlijk met een andere vereniging georganiseerd, zoals "de maakbaarheid van het leven" met Sola Scriptura en "Het einde der tijden" met de S.S.R.-N.U..

Bijbelstudie
Aan het begin van het jaar wordt de vereniging onderverdeeld in groepen van ongeveer zeven personen, die gedurende dat jaar elkaar om de twee weken op de dinsdagavond ontmoeten voor Bijbelstudie. Hiernaast organiseert de VGSU ook enkele keren per jaar een plenaire Bijbelstudie op de donderdagavond.

Weekenden
Tweemaal per jaar wordt er een weekend georganiseerd waar de vereniging in een kampeerboerderij verblijft. Het Het Weekend (in september) heeft een meer formeel karakter door de wisseling van het bestuur en de eventuele installatie van nieuwe leden, terwijl het MidWinterWeekend een meer informeel karakter heeft. Naast deze twee weekenden zijn er jaarlijks twee uitwisselingsweekenden met andere verenigingen en is er een intern weekend in Utrecht. Ook organiseert de VGSU ieder jaar een liftweekend naar een plaats in Europa, waarbij de laatste jaren Berlijn, Straatsburg, Würzburg en Metz eindbestemming zijn geweest.

Overige
Overige vaste onderdelen van het programma zijn de viering van de Dies Natalis, studiegroepen, cultuuravonden, feesten, cantus (pl.), een daklozenmaaltijd en een novitiaat. Ook hebben de ToerustingsKonferentie van IFES en het PaasCongres van VGS-Nederland een vaste plek in het programma.

Hymne

Versari ut
Versari ut in studiis, possimus Deus dat.
Gratos nos esse socios hoc donum postulat.
Sententia, Deo servire vera libertas.
Utator honorifice nostra societas.

Amica o societas, quanto cum gaudio
Fovemur omnes socii tuo in gremio.
Ducens amoris poculum cantet sodalitas:
Crescat et semper floreat nostra societas!

Ontstaan en boodschap van het Versari Ut
Op 5 november 1974 werd het Io Vivat, dat tot dan toe had dienstgedaan als verenigingslied, vervangen door een eigen christelijke hymne. In het eerste couplet wordt bezongen dat je als student dankbaarheid bent voor gave tot studeren die we van God hebben ontvangen. Tevens bevat dat couplet de wens dat de zinspreuk van de VGSU 'God dienen is ware vrijheid' met ere gebruikt mag worden. Het tweede couplet bezingt de onderlinge hulp en vriendschap, ook wel amicitia genoemd, met als slotregel 'Moge altijd groeien en bloeien onze vereniging'. Het eerste couplet vormt een acrostichon. De melodie van het Versari Ut gaat terug op het VGSU-fluitje, een kort melodietje uit de Sonate opus 13 van Ludwig van Beethoven. Dit fluitje, bestaande uit de 42ste tot de 45ste maat uit het Allegro di molto e con brio, bijgenaamd Sonate Pathétique, werd vlak na de oprichting van de VGSU gebruikt als herkenningsmelodie.

Externe contacten
De VGSU is aangesloten bij het BroederOverleg Christelijke Studenten, een samenwerkingsorgaan van christelijke studentenverenigingen in Utrecht, en bij de Vereniging van Gereformeerde Studenten-Nederland, een landelijk samenwerkingsverband van gereformeerde studentenverenigingen. Ook is de VGSU lid van de Nederlandse afdeling van de International Fellowship of Evangelical Students.

Confessionele studentenvereniging
Studentenvereniging in Utrecht (stad)